Zwanzig steht für:
 Zwanzig, die natürliche Zahl zwischen Neunzehn und Einundzwanzig
 20, das Jahr 20 nach Christus
 20 v. Chr, das Jahr 20 vor Christus

Personen:
 Günter W. Zwanzig (1932–2021), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Heimatforscher
 Hermann Zwanzig (1837–1894), deutscher Schachfunktionär
 Robert Zwanzig (1928–2014), US-amerikanischer theoretischer Physiker und Chemiker

Siehe auch:
 20 Minuten
 Twenty
 Zwanziger
 XX